Teodorescu este un nume de familie românesc. El se referă la:

 Alexandru Teodorescu (Sandu Tudor, 1896-1962), poet și teolog român
 Alexandru Teodorescu (sănier) (n. 1992), sănier român 
 Constantin Teodorescu (1863-1942), general
 Dan Teodorescu (n. 1965), compozitor, textier și cântăreț român
 Dumitru Teodorescu (Ted Dumitru, (n. 1939), născut Dumitru Teodorescu, antrenor de fotbal
 Elena Teodorescu (Elena Leușteanu (1935-2008), gimnastă, cunoscută uneori sub numele obținut prin căsătorie de Teodorescu
Filip Teodorescu (n. 1951), diplomat
 Ioan Teodorescu (1922-1975), inginer agronom, universitar și inventator român
Ion Teodorescu (n. 1976), rugbyst român
 Iulian Teodorescu (1872-1935), jurist român
Margareta Teodorescu (1932-2013), șahistă
Nicolae Teodorescu (pictor) (1786-1880), pictor bisericesc
 Nicolae-Victor Teodorescu (1908-2000), matematician român
Octave Octavian Teodorescu (n. 1963), cântăreț
 Oreste Scarlat Teodorescu (n. 1975), jurnalist român
Sebastian Teodorescu, primar
 Stela Teodorescu (1926-2008), psiholog, profesor universitar
Tudor Teodorescu-Braniște (1899-1969), jurnalist
Victor Teodorescu (n. 1925), pentatlonist

și la:

65001 Teodorescu, asteroid

Vezi și
Theodorescu

Nume de familie românești